Pocsia är ett släkte av svampar. Pocsia ingår i ordningen Verrucariales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pocsia